Allophyes är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Willie Horace Thomas Tams 1942. Allophyes ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Allophyes